Журавлёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Журавлёвское сельское поселение — входит в Белгородский район

Курганская область
 Журавлевское сельское поселение — входит в Каргапольский район

Крым
 Журавлёвское сельское поселение — входит в Симферопольский район

Омская область
 Журавлёвское сельское поселение — входит в Тевризский район

Саратовская область
 Журавлёвское сельское поселение — входит в Краснокутский район

Тюменская область
 Журавлёвское сельское поселение — входит в Омутинский район